Termin -{AOR}- ima više značenja.

 Aldehid feredoksin oksidoreduktaza, enzim
 AOR – Spirit of The Alarm, muzička grupa